Сухая Каменка:

Сухая Каменка — село в Харьковской области.
Сухая Каменка (приток Берди) — река в Новосибирской области.
Сухая Каменка (приток Укропа) — река в Новосибирской области.

См. также 
 Каменка